Сен-Вара́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 60 км на північний захід від Пуатьє, 65 км на північ від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1034 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2389,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Варан на сайті французького Національного інституту географії.
 [ Розташування муніципалітету Сен-Варан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр